Sakhalinka (Pervomaiski), localitat de la regió de Pervomaiski, a la província de Tomsk, Rússia
 Sakhalinka (Tomsk), localitat de la regió de Pervomaiski, a la província de Tomsk, Rússia